Титул повинна була захищати Петра Мартич, але на початок турніру вона ще грала у Відкритому чемпіонаті США.

Патріція Марія Ціг виграла перший для себе турнір WTA, здолавши у фіналі Ежені Бушар  з рахунком 2–6, 6–1, 7–6(7–4).

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

İstanbul Cup
Istanbul Cup - Singles
2020 у турецькому спорті